Die Saison 2013 des Volleyball World Grand Prix war die 21. Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 2. August und endete am 1. September. Zum ersten Mal nahmen 20 anstatt der bisherigen 16 Mannschaften teil.

Modus 
In der Vorrunde traten zwanzig Mannschaften an. In den ersten drei Wochen fanden jeweils fünf Turniere mit vier Mannschaften parallel statt. Die besten fünf Mannschaften der Gesamtwertung qualifizierten sich neben Gastgeber Japan für die Finalrunde. In der Finalrunde spielten die Mannschaften „jeder gegen jeden“.

Die Anzahl der Siege war entscheidend für die Platzierung nach den Gruppenspielen. Bei einem 3:0 oder 3:1 gab es drei Punkte für den Gewinner und keinen für den Verlierer. Bei einem 3:2 erhielt der Sieger zwei Punkte, der Gegner einen Punkt. Falls zwei oder mehrere Mannschaften die gleiche Anzahl von Siegen hatten, wurde die Reihenfolge in der Tabelle nach folgenden Kriterien festgelegt: Zunächst entschied die Anzahl der Punkte, bei Gleichheit der Quotient der Sätze und zum Schluss der Quotient der Ballpunkte.

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 28. August bis 1. September in Sapporo (Japan) ausgetragen.

Endstand

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

2013
World Grand Prix